Broşteni je rijeka u Rumunjskoj, u županiji Suceava pritoka rijeke Bistriţa. 

 Rijeke Rumunjske